2887 Крінов (2887 Krinov) — астероїд головного поясу.
 Крінов Євген Леонідович (рос. Евгений Леонидович Кринов; 3 березня 1906 — 2 січня 1984) — радянський астроном і геолог, доктор геолого-мінералогічних наук.
 Кріновіт — мінерал.